biały kruk – związek frazeologiczny (zob. w Wikisłowniku)
 Biały Kruk – (The White Crow) – brytyjski film z 2018 roku, na podstawie opracowania Davida Hare, którego reżyserem jest  Ralph Fiennes. Film jest oparty na życiu Rudolfa Nuriejewa, a przede wszystkim na epizodzie paryskim z 1961 roku.
 Biały Kruk – amerykańsko-polski film z 1998 roku
 Biały kruk – radziecki film z 1981 roku
 Biały Kruk – niemiecki film z 1917 roku

Zobacz też:
 Biały Kruk – krakowskie wydawnictwo
 Biały Kruk – konwent fanów fantastyki, gier fabularnych, mangi i anime w Białej-Podlaskiej